Geneviève Gosselin peut désigner :

 Geneviève Gosselin (1791-1818), danseuse française ;
 Geneviève Gosselin-Fleury (1954-), femme politique française.